Böttcherstraße steht für:

 Böttcherstraße (Bremen)
 Böttcherstraße (Lübeck)
 Böttcherstraße (Stralsund)
 Böttcherstraße (Wismar)

Siehe auch:
 Böttgerstraße